Karl von Thurn ist der Name folgender Personen:

 Karl Maximilian von Thurn und Valsassina (1643–1716), Geheimer Rat und Landeshauptmann von Mähren